Pampuch ist der Familienname folgender Personen:

 Helmut Pampuch (1940–2008), deutscher Opernsänger (Buffotenor)
 Wanda Brońska-Pampuch (1911/12–1972), deutsch-polnische Publizistin